Salema pode referir-se a:
Peixes de uma das seguintes espécies:
 Sarpa salpa (salema)
 Anisotremus virginicus (ou roncador-listado-americano)
 Archosargus rhomboidalis (ou sargo-de-dente)
 Kyphosus sectatrix (ou patruça)
 Kyphosus incisor (salema-do-alto ou salema-preta)
 Diplodus prayensis (ou sargo-salema)
 Trachinotus ovatus
Praia da Salema - uma localidade e praia do concelho de Vila do Bispo, Algarve.

Desambiguação